Ugłastowate (Molluginaceae) – rodzina roślin okrytonasiennych wyróżniana w obrębie goździkowców (Caryophyllales). Przynależność rodzajów do tej rodziny zmieniała się w miarę poznawania filogenezy goździkowców. Skład rodziny po badaniach molekularnych został ograniczony do ok. 9–11 rodzajów z ok. 90 gatunkami. Występują one na wszystkich kontynentach na obszarach pod wpływem klimatu tropikalnego i umiarkowanego ciepłego (także na Bałkanach i na rozległych obszarach Ameryki Północnej). Rośliny z rodzajów ugłasta i uglin są wykorzystywane w tradycyjnej medycynie ludowej w południowej Azji i w Afryce.

Morfologia 

Do rodziny należą rośliny jednoroczne i byliny nierzadko o budowie gruboszowatej. Liście są pojedyncze, całobrzegie, skrętoległe lub wyjątkowo naprzeciwległe czy okółkowe. U nasady pozbawione są przylistków, ew. mają przylistki błoniaste. Promieniste kwiaty skupione w wierzchotkowatych kwiatostanach, rzadko są pojedyncze. Zwykle są obupłciowe, rzadko jednopłciowe i wówczas rośliny są dwupienne. Okwiat składa się z 5, rzadko 4, białawo-zielonkawych, rzadko czerwonych listków. U niektórych przedstawicieli obecne są listkowato zmodyfikowane, białe prątniczki. Pręciki są zwykle w liczbie od 4 do 5 i połączone są u nasady w krótki cylinder. Owocolistki w liczbie 2-5, każdy zakończony własną szyjką i znamieniem. Owocem jest torebka.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)
Rodzina stanowi jedną z linii rozwojowych w obrębie goździkowców, klad bazalny grupy rodzin obejmującej m.in. portulakowate, kaktusowate i zdrojkowate. 

 Pozycja w systemach Reveala
Zarówno w systemie z lat 1994–1999 jak i w systemie z lat 2007–2010 rodzina ta jest wyróżniana w obrębie rzędu goździkowców. W starszej wersji systemu część rodzajów (np. Tetragonia, Corrigiola) wyodrębniana była w rodzinę trętwianowatych (Tetragoniaceae). W nowszym systemie (też w ujęciu APweb) część rodzajów z tej rodziny włączona została do Molluginaceae, część (np. Tetragonia) do pryszczyrnicowatych (Aizoaceae). Rodzaj nadbrzeżyca (Corrigiola) umieszczany jest w obrębie goździkowatych (Caryophyllaceae). Wyodrębniono stąd również dwa rodzaje tworzące obecnie rodzinę libawowatych (Limeaceae).

 Wykaz rodzajów
 Adenogramma Rchb.
 Coelanthum E. Mey. ex Fenzl
 Glinus L. – uglin
 Glischrothamnus Pilg.
 Hypertelis E. Mey. ex Fenzl
 Mollugo L. – ugłasta
 Pharnaceum L.
 Polpoda C. Presl
 Psammotropha Eckl. & Zeyh.
 Suessenguthiella Friedrich

Przypisy 

Ugłastowate